Степан Васильевич Рыкачёв (1829 — 2 ноября 1899) — генерал-лейтенант, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов, командир 2-й гвардейской пехотной дивизии, директор Павловского военного училища.

Биография 

Родился 18 июня 1829 года, в военную службу вступил 1 января 1848 года юнкером в армейскую пехоту и 29 мая 1850 года произведён в прапорщики.

Принимал участие в Крымской войне, 21 ноября 1854 года был произведён в подпоручики и 25 мая 1855 года — в поручики и 6 декабря того же года за отличие переведён в лейб-гвардии Финляндский полк подпоручиком, 30 августа 1862 года вновь получил чин поручика.

В 1863—1864 годах Рыкачёв принимал участие в подавлении Польского восстания, 30 августа 1864 года за отличие получил чин штабс-капитана и в следующем году награждён орденом Святой Анны 3-й степени.

По окончании польской кампании Рыкачёв был 23 января 1864 года назначен репетитором и командиром 4-й роты в Павловский кадетский корпус, 30 августа 1867 года произведён в капитаны и 28 марта 1871 года — в полковники, с 18 марта 1872 года командовал юнкерским батальоном в корпусе.

18 июля 1877 года Рыкачёв был командирован на театр военных действий против Турции и зачислен в состав 18-го пехотного Вологодского полка. После тяжёлой контузии командира полка полковника Соловьёва Рыкачёв 26 июля 1877 года был назначен командиром Вологодского полка и с ним отличился в ходе осады Плевны, был контужен. 30 октября 1877 года он был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени

В конце 1877 и начале 1878 года некоторое время исполнял обязанности командира 1-й бригады 5-й пехотной дивизии. 3 октября 1879 года произведён в генерал-майоры. Также за отличия во время войны он в 1879 году был удостоен ордена Св. Владимира 3-й степени с мечами.

19 февраля 1881 года Рыкачёв был назначен командиром лейб-гвардии Волынского полка, а 22 сентября 1886 года получил должность начальника Павловского военного училища, 30 августа 1887 года произведён в генерал-лейтенанты. С 4 марта 1890 года — командир 27-й пехотной дивизии и 7 марта 1891 года возглавил 2-ю гвардейскую пехотную дивизию.

21 февраля 1895 года Рыкачёв был отчислен от занимаемой должности и был назначен членом Александровского комитета о раненых.

Среди прочих наград Рыкачёв имел ордена Св. Станислава 2-й степени (1868 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1871 году), Св. Владимира 4-й степени (1876 год), Святого Станислава 1-й степени (1883 год), Святой Анны 1-й степени (1886 год), Святого Владимира 2-й степени (1891 год) и Белого орла (1895 год).

Скончался от рака 2 ноября 1899 года в Санкт-Петербурге, похоронен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря.

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. — Т. II. Л—Я. — , 2009.
 Петров А. Н. Исторический очерк Павловского военного училища, Павловского кадетского корпуса и Императорского военно-сиротского дома. 1798—1898 гг. — , 1898.
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 сентября 1896 года. — , 1896.
 Старчевский А. А. Памятник Восточной войны 1877—1878 гг. — , 1878.

Степан
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Крымской войны
Участники войны против польских повстанцев 1863 года
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Начальники Павловского военного училища
Члены Александровского комитета о раненых
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)